Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris werden vom 27. Juli bis zum 5. August 2024 fünf Wettbewerbe im Badminton ausgetragen.

Es finden zwei Einzelwettbewerbe für Damen und Herren sowie drei Doppelwettbewerbe (Herrendoppel, Damendoppel, Mixed) statt. Wie auch schon 2012, 2016 und 2020 soll es erneut eine Kombination aus Gruppenspielen und K.-o.-Phase geben. Für die Teilnahme an den Spielen müssen die Athleten eine einjährige Qualifikation durchlaufen.

Austragungsort ist die neu erbaute Arena Porte de la Chapelle, die sich im Nordosten der französischen Hauptstadt befindet.

Zeitplan

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Austragungsmodus 
In der ersten Runde wird in Gruppen gespielt, wobei es jeweils 13 Gruppen in den Einzeldisziplinen sowie jeweils vier Gruppen in den Doppeldisziplinen und im Gemischten Doppel gibt. Die Gruppensieger im Einzel sowie Erster und Zweiter in den Doppeldisziplinen qualifizieren sich für die K.-o.-Phase.

Ergebnisse

Männer

Einzel

Doppel

Frauen

Einzel

Doppel

Mixed

Qualifikation 

Die Qualifikation erfolgte über eine spezielle Rangliste, die sogenannte BWF-„Race to Paris“-Liste. Mit Stand vom 30. April 2024 werden insgesamt 16 Quotenplätze in jedem Doppelwettbewerb und 38 Quotenplätze in jedem Einzelwettbewerb nach den folgenden Kriterien vergeben:

 Einzel:
 Platz 1 bis 16: Pro Nation können maximal 2 Spieler einen Quotenplatz erhalten, sofern diese beide in den Top 16 platziert sind.
 Ab Platz 17: Die restlichen Quotenplätze werden der Platzierungen nach vergeben. Eine Nation darf maximal einen Quotenplatz erhalten.
 Doppel:
 Platz 1 bis 8: Pro Nation können maximal 2 Paare einen Quotenplatz erhalten, sofern diese beide in den Top 8 platziert sind.
 Ab Platz 9: Die restlichen Quotenplätze werden der Platzierungen nach vergeben. Eine Nation darf maximal einen Quotenplatz erhalten.

Weblinks 
 Offizielle Seite der Olympischen Spiele 2024
 Badminton bei den Olympischen Spielen 2024